«Грибной дождь» (Veri az ördög a feleségét) — венгерский фильм 1977 года режиссёра Ференца Андраша.
 «Грибной дождь» — советский фильм 1981 года режиссёров Николая Кошелева и Ильи Милютенко.